Pulvermacher bezeichnet

 den Beruf des Pulvermachers, siehe heutige Bezeichnung Pyrotechniker

Pulvermacher ist der Familienname folgender Personen:

 Lotte Pulvermacher-Egers (1904–1986), deutschamerikanische Kunsthistorikerin
 Lucian Pulvermacher (1918–2009), US-amerikanischer Priester und selbsternannter Gegenpapst 

Als Pseudonym:

 Pulvermacher (Schriftsteller), (Adam Gabriël de Smidt, 1836–1910), südafrikanischer Schriftsteller